Wizytator (osoba) − urzędnik dokonujący wizytacji podległych mu placówek. 
 Inaczej odwiedzający − wzorzec projektowy w inżynierii oprogramowania.

Zobacz też 
 Wizytacja w Kościele katolickim

Przypisy